Ana Clara Horta é uma cantora, compositora e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
 Órbita

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro